

Patronyme 
 Claude Ramey (1754 - 1838), sculpteur français.
 Francisque-Joseph Ramey de Sugny (1825 - 1908), comte de Sugny, homme politique français. 
 Gene Ramey, contrebassiste américain de jazz.
 Jean Ramey (1540 ? - 1603), peintre belge.
 Jules Ramey Étienne-Jules Ramey, dit Jules Ramey (1796 - 1852), sculpteur français.
 Madeleine Ramey est une actrice française du .
 Marie-Jean-Baptiste-Antoine Ramey de Sugny (1746 - 1804), homme politique et haut fonctionnaire français.
 Phillip Ramey (né en 1939), compositeur, pianiste et musicologue américain.
 Samuel Ramey (1942 -    ), chanteur d'opéra américain.

Toponyme 
 passage Ramey, voie du  de Paris.
 rue Ramey, rue du  de Paris.
 Ramey, un borough du comté de Clearfield, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Autres 

 Le Ramey, ruisseau qui coule en Haute-Loire.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge